El apellido von Marées puede referirse a las siguientes personas:

Hans von Marées, pintor alemán.
Jorge González von Marées, político chileno.